

Населені пункти та їхні частини
 Осцислово — село в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Осцислово — село в гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства
 Осцислово — лісова осада в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Осцислово — лісова осада в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства

Примітки